Coletti ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Coletti (* 1983), italienische Skiläuferin
 Alfredo Coletti (* 1937), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Basilio Coletti (* 10. September 1863 in Pieve di Cadore; † 19. März 1944 in München), Professor und Kunstmaler
 Christopher Coletti, US-amerikanischer Trompeter und Arrangeur
 Dado Coletti (* 1974), italienischer Fernsehmoderator und Synchronsprecher
 Diego Coletti (* 1941), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Duilio Coletti (1906–1999), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Enrico Coletti (* 1961), italienischer Regisseur
 Giovanni Battista Coletti (* 1948), italienischer Fechter
 Mattia Coletti (* 1984), italienischer Skibergsteiger
 Melchiade Coletti (* 1922), italienischer Filmschaffender
 Paul Coletti (* 1958), schottischer Bratschist und Musikpädagoge
 Stefano Coletti (* 1989), monegassischer Rennfahrer
 Tommaso Coletti (* 1984), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Colletti